Perméabilité d'un matériau au passage d'un fluide, notamment :
 perméabilité à l'air du papier ;
 perméabilité intestinale.
 Perméabilité magnétique, notamment :
 perméabilité magnétique du vide.

Voir aussi 
 Imperméable
 Imperméabilisation
 Étanchéité